kongenery w chemii to spokrewnione substancje chemiczne
 kongenery w biologii to organizmy tego samego rodzaju

Przypisy